«Castillo de la Mota» puede referirse a:

Arquitectura

en España 
 Castillo de la Mota, en Ágreda, Soria.
 Castillo de la Mota (B.I.C.), en Astudillo, Palencia.
 Castillo de la Mota, en Benavente, Zamora - llamado también "Torre del Caracol".
 Castillo de la Mota (B.I.C.), en Marchena, Sevilla.
 Castillo de la Mota (B.I.C.), en Medina del Campo, Valladolid.
 Castillo de la Mota, en Nájera, La Rioja.
 Castillo de la Mota (B.I.C.), en Pliego, Murcia - llamado también "de las Paleras" y "de las Barracas".
 Castillo de la Mota (B.I.C.), en San Sebastián, Guipúzcoa - llamado también "El Macho".

Variante
 Fortaleza de la Mota, en Alcalá la Real, Jaén.

Título nobiliario 
 Condado del Castillo de la Mota, título nobiliario español concedido por decreto el 6 de enero de 1960.